Życie na Gorąco – wydawany przez Wydawnictwo Bauer od 3 listopada 1994 tygodnik przeznaczony głównie dla kobiet. W każdym z numerów magazynu prezentowane są plotki z życia gwiazd i polityków oraz wydarzenia z życia ludzi, którzy przysyłają je w listach. W tygodniku są również strony poradnikowe poświęcone zagadnieniom mody, urody i zdrowia. Można w nim jeszcze znaleźć krzyżówki i opisy miejsc, które warto zwiedzić. Z czasopismem powiązany jest miesięcznik Życie na Gorąco Retro.

Redaktor naczelny: Tomasz Szymański. Zastępca redaktora naczelnego: Tomasz Potkaj.

Przypisy 

Czasopisma kobiece
Czasopisma w języku polskim
Czasopisma wydawane od 1994
Tygodniki wydawane w Warszawie